Adelino Teixeira est un nom porté par :

 Adelino Teixeira (1952-), de son nom complet Adelino de Jesus Teixeira, footballeur portugais.
 Adelino Teixeira (1954-), cycliste portugais.